

Чус — річка в Кіровській області, права притока Ками
 Чус — селище, Верхньокамський район, Кіровська область

Див. також 
 Чусова
 Чусовий